Ženská čtyřhra Hong Kong Tennis Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže hongkongského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl sesterský pár Čan Chao-čching a Latisha Chan, jehož členky nestartovaly společně. Latisha Chan nestartovala ze zdravotních důvodů. Čan Chao-čching vytvořila nevýše nasazenou dvojici s Jang Čao-süan, s níž skončila v úvodním kole na raketách Nadiji Kičenokové s Anastasií Rodionovovou.

Vítězem se stal nenasazený australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal japonsko-běloruské turnajové čtyřky Šúko Aojamovou a Lidzija Marozavovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Stosurová vybojovala dvacátý pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a první po pěti letech od říjnového Kremlin Cupu 2013. Pro Čangovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Lidzija Marozavová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018